

Топоніми

Клерво (Люксембург)
 Клерво (кантон)
 Клерво (комуна)

Клерво (Франція)
 Клервоське абатство